

Населені пункти та їхні частини
 Творкі — село в гміні Вішнев Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Творкі — село в гміні Ясенець Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Творкі — село в гміні Вишкі Більського повіту Підляського воєводства
 Творкі — частина міста Прушкув у Прушковському повіті Мазовецького воєводства
 Творкі — частина села Лостувка в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Творкі — частина села Сьверже-Панкі в гміні Заремби-Косьцельні Островського повіту Мазовецького воєводства

Примітки